Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 2015 im Squash fanden vom 22. bis 25. April 2015 in Ljubljana, Slowenien und vom 29. April bis 2. Mai 2015 in Herning, Dänemark statt. Insgesamt nahmen 31 Mannschaften bei den Herren und 23 Mannschaften bei den Damen teil. Bei den Herren handelte es sich um die 43. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 38. Austragung. Die in Division 3 eingeteilten Mannschaften spielten ihr Turnier bereits im April in Ljubljana, während die Divisionen 1 und 2 ab Ende April in Herning ihre Spiele bestritten.

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften spielten gemäß ihrer Platzierung bei der vorangegangenen Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Divisions. In der Division 1 traten bei Herren und Damen jeweils die acht besten Mannschaften an und spielten um den Europameistertitel. Zunächst wurden die Mannschaften auf zwei Gruppen aufgeteilt und trugen ihre Partien im Round-Robin-Modus aus. Die beiden besten Mannschaften zogen ins Halbfinale ein, die übrigen mussten in die Abstiegsrelegation. In der zweitklassigen Division 2 traten bei den Herren insgesamt zehn Mannschaften in vier Gruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten trafen in einer K.-o.-Runde aufeinander und ermittelten die zwei Aufsteiger in Division 1. Die beiden schwächsten Mannschaften der Division 1 stiegen im Gegenzug ab, bei den Damen galt der Auf- und Abstiegsmodus äquivalent. Die Division 2 der Damen bestand in diesem Jahr aus sechs Mannschaften, die im Round-Robin-Modus gegeneinander antreten. In der Division 3 traten bei den Herren insgesamt zwölf Mannschaften in vier Dreiergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten spielten wiederum in einem K.-o.-System weiter. Bei den Damen wurden in einer Vierer- und einer Fünfergruppe die jeweils Gruppenersten und -zweiten ermittelt, die in einer K.-o.-Runde die beiden Aufsteiger ermittelten. Bei dem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt.

Alle Mannschaften bestanden aus mindestens drei und höchstens fünf Spielern bzw. Spielerinnen, die in der Reihenfolge ihrer Spielstärke gemeldet werden mussten. Pro Begegnung wurden drei Einzelpartien bei den Damen bzw. vier bei den Herren bestritten. Die Spielreihenfolge der einzelnen Partien war unabhängig von der Meldereihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler.

Herren

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale, Finale

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Plätze 5 bis 8

Relegation

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Plätze 9 bis 12

Damen

Division 1

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Halbfinale, Finale

Relegation 
Die Resultate der Begegnungen zwischen den Dritt- und Viertplatzierten derselben Gruppe wurden in der Relegation übernommen.

Division 2

Division 3

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 6

Plätze 7 bis 9

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Divisionen 1 und 2
 Ergebnisse der Division 3

2015
Squashturnier 2015
Squashturnier in Ljubljana
Squashturnier in Dänemark
Sportveranstaltung in Herning Kommune